Jean-Baptiste Noirot peut faire référence à : 
 Jean-Baptiste Noirot (1768-1826), général de brigade de l'Empire français ;
 Jean-Baptiste Noirot (1795-1863), député de la Haute-Saône au .